

Бжесько — місто в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Бжесько — гміна в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Бжесько — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства